Monastero di San Pietro in Ciel d'Oro – monastero di Pavia
 Monastero di San Pietro in Lamosa – monastero presso Provaglio d'Iseo
 Monastero di San Pietro in Palazzuolo – monastero di Poggio a Badia, nel comune di Monteverdi Marittimo
 Monastero di San Pietro delle Monache – monastero di Benevento
 Monastero di San Pietro – monastero di Camaiore
 Monastero di San Pietro – monastero di Perugia
 Monastero di San Pietro – monastero di Modena